Дриант — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Дриант — участник калидонской охоты;
 Дриант — фракиец;
 Дриант — вождь лапифов;
 Дриант — вождь эдонов;
 Дриант — сын Ликурга;
 Дриант — сын Египта;
 Дриант — отец Амфилоха.